Соллар — назва села Красна Слобода Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Соллар — назва села Митрофанівка Нижньогірського району Автономної Республіки Крим до 1948 року
 Соллар (річка) - річка в Криму.